

Personnalités 

 Jules-Marc Chamerlat (1828-1868), artiste peintre français ;
 Noël Chamerlat (1841-1911), homme politique français, député du Puy-de-Dôme.

Demeures 
 Hôtel de Chamerlat, hôtel particulier monument historique à Riom dans le Puy-de-Dôme.